Van může znamenat:
 Vanové – skupina bohů v Severské mytologii
 Van (Turecko) – město v Turecku
 Vanská provincie – provincie v Turecku
 Vanské jezero – jezero v Turecku
 Turecká van – plemeno kočky domácí
 Van (odrůda třešně)
 Van třída – kategorie automobilů
 van (jméno) – prostřední část např. nizozemských nebo belgických jmen, původně znamenající že osoba pochází z dané lokality, obdoba německého von (např. malíř Vincent van Gogh, fotbalista Marco van Basten, mistr světa v šipkách Raymond van Barneveld)

Externí odkazy